Cortizo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Cortizo (* 1963), brasilianischer Choreograf und Videokünstler
 Joaquín Cortizo Rosendo (1932–2018), spanischer Fußballspieler und -funktionär
 Laurentino Cortizo (* 1953), panamaischer Politiker, Staatspräsident